Кинеска мора () су серија маргиналних мора у западном Тихом океану, око подручја Кине. Кинеска мора су главна компонента која наговештава прелазак с континента Азије на Пацифик. У погледу свог пространства и сложености које заједно чине, описана су следећим речима:

Мора која се убрајају у Кинеска мора су:

 Жуто море (укључујући Бохајско море и Корејски залив),
 Источно кинеско море и
 Јужно кинеско море.

Референце 

Мора
Тихи океан